Paradrina teidevolans är en fjärilsart som beskrevs av Rudolf Pinker 1974. Paradrina teidevolans ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
teidevolans